

Astronomia 
 7789 Kwiatkowski – asteroide della fascia principale

Persone 
 Andrew Kwiatkowski (1979) – cestista canadese con cittadinanza polacca
 Bolesław Kwiatkowski (1942) – cestista polacco
 Dariusz Kwiatkowski (1952-2016) – cestista polacco
 Dominic Kwiatkowski (...) – biologo britannico
 Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) – politico ed economista polacco
 Heinz Kwiatkowski (1926-2008) – allenatore di calcio e calciatore tedesco 
 Joel Kwiatkowski (1977) – hockeista su ghiaccio canadese
 Michał Kwiatkowski (1990) – ciclista su strada polacco 
 Teofil Kwiatkowski (1809-1891) – pittore polacco